

Entreprise 
 Benz & Cie ;
 Daimler-Benz ;
 Mercedes-Benz Group, maison-mère de Mercedes-Benz ;
 Mercedes-Benz,  marque allemande d'automobiles, de camions et d'autobus; constructeur automobile

Patronyme 

 Carl Benz (1844-1929), inventeur allemand ;
 Bertha Benz (1849-1945), l'épouse de Carl.
 Donna Kei Benz, actrice américaine d'origine japonaise ;
 Joseph Benz (1944-2021), bobeur suisse ;
 Julie Benz (1972-), actrice américaine ;
 Laura Benz (1992-), joueuse de hockey sur glace suisse ;
 Nikki Benz (1981-), actrice et réalisatrice canadienne de films pornographiques ;
 Nina Benz (1998-), coureuse cycliste allemande ;
 Roland Benz (1943-), biophysicien allemand ;
 Sara Benz (1992-), joueuse de hockey sur glace suisse ;
 Willy Benz (1955-), astrophysicien théoricien suisse ;
 Wolfgang Benz (1941-), historien allemand.

Toponyme

Benz, commune de l'Amt Neuburg dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
 Benz, commune située sur l'île d'Usedom dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Autres 
 Benz, prénom masculin.